HMS Gurkha può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Gurkha (F20) – cacciatorpediniere della Classe Tribal (cacciatorpediniere 1936)
HMS Gurkha (G63) – cacciatorpediniere della Classe L